L'édition masculine 2008 du tournoi de tennis de Bois-le-Duc se déroule du 15 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 David Ferrer remporte le tournoi en simple en battant Marc Gicquel en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Mario Ančić et Jürgen Melzer s'imposent en finale face à Mahesh Bhupathi et Leander Paes. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi 
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc (WTA 2008)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bois-le-Duc
ATP 2008
Sport aux Pays-Bas en 2008
Tennis en juin 2008